Carta Federal de Transició, document d'organització del Govern Federal de Transició de Somàlia
 Teoria de camps conforme (del seu nom en anglès Conformal Field Theory), teoria quàntica de camps invariant davant determinades transformacions 
 Tanc de combustible conformable (del seu nom en anglès Conformal Fuel Tank), dipòsit de combustible encastat en una aeronau